Firozpur eller Ferozepur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Firozpur, ort i Punjab, 
 Firozpur (distrikt), Punjab, 
 Ferozepur Jhirka, ort i Haryana, 
 Ferozepur Jhirka (underdistrikt), Haryana,